Laxer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1941-2018), historien et économiste politique canadien 
 (né en 1970), activiste socialiste canadien
 (1915-1998), psychologue et activiste canadien

Homonymie de patronyme